

Населені пункти та їхні частини
 Леопольдув — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Леопольдув — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Леопольдув — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Леопольдув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Леопольдув — частина села Юзефкув у гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Леопольдув — частина села Мзурув у гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Леопольдув — колонія в гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Леопольдув — колонія в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Леопольдув — колонія в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства

Примітки